Výraz trasování obecně znamená vyhledávání či vytyčování trasy, cesty.

Elektrotechnika
 Trasování (vedení) je technologie vyhledávání v podkladu uložených potrubí či elektrických vodičů pomocí detektoru kovů.

Programování
 Trasování (programování) je speciální ladící technika založená na sledování událostí v běžícím systému.

Zdravotnictví
 Trasování (epidemiologie) je nástroj pro identifikaci osob, které byly v kontaktu s nakaženou osobou s cílem zamezení dalšího šíření nemoci.